Kaon hat mehrere Bedeutungen:

 Das Elementarteilchen K-Meson – siehe unter Kaon
 Eine Firma, die Sat-Receiver herstellt, Kaon (Unternehmen)
 Eine Ontologie-Software aus Karlsruhe – siehe unter KAON
Ein deutscher Musiker und Komponist mit dem Künstlernamen KAON – siehe unter Ulrich Fischer (Musiker)